143 км, 143-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 143 км — прежнее название населённого пункта (тип: железнодорожная казарма) 1099 км в Фалёнском районе Кировской области (упразднён в 2012 году).

143 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 556814

143 км — другое название платформы Пригородный Белорусской железной дороги (Гродненская область). Код 135299

143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Красноярский край). Код 885044
 143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 202012
 143 км — другое название платформы Скит Октябрьской железной дороги (Лениградская область). Код 047717
 143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 435516
 143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 581816
 143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Карталы 1 — Никель, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 816148
 143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Чурилово — Нижняя, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801960
 143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Волховстрой 2 — Подборовье, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 047878
 143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Волховстрой 2 — Лодейное Поле, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 048550
 143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Павловск — Батецкая, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 058389

143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 505117
 143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 447585